Der ŽRK Vardar SCBT (ЖРК Вардар СЦБТ) ist ein Frauenhandballverein aus der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje.

Geschichte 
Der Verein wurde 1961 unter dem Namen RK Graficar gegründet. Seit Bestehen des Vereins änderte sich mehrmals der Vereinsname, so dass die Mannschaft als Vardar Vatrostalna Skopje, ŽRK Vardar Osiguruvanje und ŽRK Vardar antrat. Seit der Saison 2012/13 trägt der Verein seinen heutigen Namen.

Der Klub feierte 1994 mit dem Gewinn des mazedonischen Pokals seinen ersten Erfolg. Erst 2013 folgte mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte der nächste Titel. Infolgedessen qualifizierte sich die Mannschaft für die EHF Champions League 2013/14, in der ŽRK Vardar SCBT in das Final Four einzog. 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 gewann der Club das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal.

Weblinks 
 zrkvardar.mk: Website des Vereins (mazedonisch)
 eurohandball.com: ŽRK Vardar SCBT auf der Website der EHF  (englisch)

Skopje
Frauenhandballverein
Sport (Skopje)
Gegründet 1961
Organisation (Skopje)